Wenda (chiń. wèndá 問答 – dosłownie pytanie-odpowiedź) (kor. mundap; jap. mondō; wiet. vấn đáp) – chiński termin związany z buddyzmem chan; dialog, rozmowa, seria pytań i odpowiedzi w duchu chan/zen. Używana przez mistrzów zen do badania stopnia rozwoju duchowego praktykującego chan/zen. Nie chodzi przy tym o wykazanie się teorią buddyzmu, lecz o spontaniczne odpowiedzi ukazujące wgląd w naturę Buddy.

Rozmowa taka na poziomie rozwiniętych duchowo (np. pomiędzy mistrzem a starającym się o potwierdzenie oświecenia uczniem) staje się walką lub pojedynkiem Dharmy. Dawniej wędrowny mnich, żeby zostać przyjętym na nocleg do klasztoru, musiał najpierw wygrać z gospodarzami taki słowny pojedynek, udowadniając w ten sposób siłę swej praktyki.

Buddyzm zen
Praktyki buddyjskie